Pinotxo (personatge), protagonista de Les aventures de Pinotxo (1883)

Títols d'obres 
 Pinotxo (pel·lícula de 1940), pel·lícula estatunidenca d'animació de Walt Disney
 Pinotxo (pel·lícula de 1968), telefilm estatunidenc dirigit per Sid Smith i amb l'actuació de Burl Ives
 Pinotxo (pel·lícula de 2002), pel·lícula italiana dirigida i protagonitzada per Roberto Benigni
 Pinotxo (sèrie de televisió de 2008), minisèrie italobritànica dirigida per Alberto Sironi, protagonitzada per Robbie Kay i Bob Hoskins
 Pinotxo (sèrie de televisió de 2014), sèrie de televisió sud-coreana protagonitzada per Lee Jong-suk i Park Shin-hye
 Pinotxo (pel·lícula de 2019), pel·lícula europea dirigida per Matteo Garrone i amb l'actuació de Roberto Benigni
 Pinotxo (pel·lícula de 2022 de Guillermo del Toro), pel·lícula mexicanoestatunidenca d'animació dirigida per Guillermo del Toro
 Pinotxo (pel·lícula de 2022 de Robert Zemeckis), pel·lícula estatunidenca dirigida per Robert Zemeckis

Vegeu també 
 Les aventures de Pinotxo, novel·la de 1883 escrita per Carlo Collodi
 Les aventures de Pinotxo, minisèrie de televisió italiana de 1972 dirigida per Luigi Comencini, basada en la novel·la
 Les aventures de Pinotxo, pel·lícula estatunidenca de 1996 dirigida per Steve Barron, basada en la novel·la
 The New Adventures of Pinocchio, pel·lícula de 1999 dirigida per Michael Anderson, seqüela de Les aventures de Pinotxo
 Pinotxo 3000, pel·lícula europea d'animació de 2004 dirigida per Daniel Robichaud